Bragassa ist der Familienname folgender Personen:

 Jodi Bragassa (* 1968), US-amerikanische Langstreckenläuferin, Triathletin, Skilangläuferin und Crosslauf-Sommer-Biathletin
 Patrick Bragassa (* 1962), US-amerikanischer Crosslauf-Sommerbiathlet